Венсеслао Викторија Сото има више значења:

 Венсеслао Викторија Сото (Копандаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Венсеслао Викторија Сото (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Венсеслао Викторија Сото (Санта Круз Сосокотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику